(1913–1970), homme politique albanais ;
 Kristian Nushi (né en 1982), footballeur kosovaro-albanais.